Le elezioni regionali in Spagna del 2022 si sono tenute il 13 febbraio, nella comunità autonoma di Castiglia e León, e il 19 giugno in Andalusia.

Risultati

Castiglia e León

Andalusia

Collegamenti esterni

2022
Spagna